ПОЗиС (торговая марка) — см. Завод имени Серго (г. Зеленодольск, Татарстан).
 Позис (футбольный клуб) — см. ФК «Зеленодольск».